Виља Серена има више значења:

 Виља Серена (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Виља Серена, Траилер Парк (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику